Leonie van Nierop (historica)
Leonie van Nierop (correspondente)